Ali Reza Mansourian (Teerã, 2 de dezembro de 1971) é um ex-futebolista profissional iraniano, meio-campista, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998